Thomas Müller (SS'er) (1902), Duits SS officier
 Thomas Müller (noordse combinatieskiër) (1961), Duits noordse combinatieskiër
 Thomas Müller (voetballer) (1989), Duits voetballer